Сезон 1976 — Девятнадцатый сезон для «Шахтёра» в чемпионатах СССР, а также третий в дивизионе второй лиги.

Чемпионат СССР 1976 (вторая лига)

Зональный турнир (2 зона)

Турнирная таблица

Матчи

Статистика

Матчи и голы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт футбольного клуба «Шахтёр»
 История, статистика, программки ФК «Шахтёр»
 «Шахтёр» Караганда в сезоне 1976 на сайте footballfacts.ru

1976
Сезоны футбольных клубов 1976